O Campeonato Regional (ou Insular) da Boa Vista de 2016-17 foi a epoca de Associação Regional de Futebol da Boa Vista (ARFBV), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi sete. Todos os jogos jogaram em Estádio Municipal Arsénio Ramos.

O campeão do torneio foi o Sport Sal Rei Club conqustou o 9a título é jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2017.

Sal Rei artilheirado o mais gols de temporada numerando 35, segundo foi Onze Estrelas com 27 e terceiro foi África Show, o clube terminou 5a com 25 gols.

Clubes
Académica Operária
África Show
Desportivo Estância Baixo
Juventude do Norte
Onze Estrelas
Sal-Rei FC
Sanjoanense
Sporting

Classificação Final

Jogos
<center>
{|class="wikitable" style="font-size:95%; text-align: center; width: 95%;"
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 1
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|2 - 0
|Sanjoanense
|Arsénio Ramos
|13 de janeiro
|14:00
|-align=center
|Estância Baixo
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Juventude
|Arsénio Ramos
|13 de janeiro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|1 - 0
|Sporting Boavista
|Arsénio Ramos
|14 de janeiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|2 - 1
|África Show
|Arsénio Ramos
|14 de janeiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 2
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|- align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|4 - 0
|Académica Operária
|Arsénio Ramos
|21 de janeiro
|14:00
|-align=center
|Sporting Boavista
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Estância Baixo
|Arsénio Ramos
|21 de janeiro
|16:00
|-align=center
|África Show
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Juventude
|Arsénio Ramos
|22 de janeiro
|14:00
|-align=center
|Sanjoanense
|0 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|Arsénio Ramos
|22 de janeiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 3
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|- align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|1 - 0
|Juventude
|Arsénio Ramos
|28 de janeiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|4 - 1
|Estância Baixo
|Arsénio Ramos
|28 de janeiro
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|1 - 0
|Sanjoanense
|Arsénio Ramos
|29 de janeiro
|14:00
|-align=center
|Sporting Boavista
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|África Show
|Arsénio Ramos
|29 de janeiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 4
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|- align=center
|Académica Operária
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Juventude
|Arsénio Ramos
|4 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|2 - 1
|África Show
|Arsénio Ramos
|4 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|Sal Rei
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Boavista
|Arsénio Ramos
|5 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Estância Baixo
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Sanjoanense
|Arsénio Ramos
|5 de fevereiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 5
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|- align=center
|Estância Baixo
|2 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|África Show
|Arsénio Ramos
|11 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Juventude
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Sanjoanense
|Arsénio Ramos
|11 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|Académica Operária
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Sporting Boavista
|Arsénio Ramos
|12 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Onze Estrelas
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Sal Rei
|Arsénio Ramos
|12 de fevereiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 6
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|- align=center
|África Show
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Sanjoanense
|Arsénio Ramos
|25 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Estância Baixo
|0 - 5
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|Arsénio Ramos
|25 de fevereiro
|16:00
|-align=center
|Académica Operária
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|Arsénio Ramos
|26 de fevereiro
|14:00
|-align=center
|Juventude
|0 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Boavista
|Arsénio Ramos
|26 de fevereiro
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 7
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|- align=center
|África Show
|bgcolor=#D0E7FF|2 - 2
|Sal Rei
|Arsénio Ramos
|4 de março
|14:00
|-align=center
|Sporting Boavista
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Sanjoanense
|Arsénio Ramos
|4 de março
|16:00
|-align=center
|Juventude
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Onze Estrelas
|Arsénio Ramos
|5 de março
|14:00
|-align=center
|Estância Baixo
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|Arsénio Ramos
|5 de março
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 8
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|- align=center
|Sporting Boavista
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|Arsénio Ramos
|18 de março
|14:00
|-align=center
|Juventude
|2 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|África Show
|Arsénio Ramos
|18 de março
|16:00
|-align=center
|Onze Estrelas
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Sanjoanense
|Arsénio Ramos
|19 de março
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|4 - 0
|Estância Baixo
|Arsénio Ramos
|19 de março
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 9
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|- align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|3 - 0
|África Show
|Arsénio Ramos
|25 de março
|14:00
|-align=center
|Onze Estrelas
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Académica Operária
|Arsénio Ramos
|25 de março
|16:00
|-align=center
|Estância Baixo
|1 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Sporting Boavista
|Arsénio Ramos
|26 de março
|14:00
|-align=center
|Sanjoanense
|bgcolor=#D0E7FF|1 - 1
|Juventude
|Arsénio Ramos
|26 de março
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 10
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|- align=center
|Estância Baixo
|0 - 7
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|Arsénio Ramos
|1 de abril
|14:00
|-align=center
|Sanjoanense
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|África Show
|Arsénio Ramos
|1 de abril
|16:00
|-align=center
|Sporting Boavista
|1 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|Arsénio Ramos
|2 de abril
|14:00
|-align=center
|Juventude
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|Arsénio Ramos
|2 de abril
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 11
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|- align=center
|bgcolor=#D0E7FF|África Show
|4 - 1
|Sporting Boavista
|Arsénio Ramos
|8 de abril
|14:00
|-align=center
|Juventude
|bgcolor=#D0E7FF|0 - 0
|Estância Baixo
|Arsénio Ramos
|8 de abril
|16:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|3 - 1
|Onze Estrelas
|Arsénio Ramos
|9 de abril
|14:00
|-align=center
|Sanjoanense
|2 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|Arsénio Ramos
|9 de abril
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 12
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|- align=center
|Juventude
|1 - 6
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|Arsénio Ramos
|14 de abril
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sanjoanense
|3 - 0
|Estância Baixo
|Arsénio Ramos
|14 de abril
|16:00
|-align=center
|África Show
|2 - 3
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|Arsénio Ramos
|15 de abril
|14:00
|-align=center
|Sporting Boavista
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|Arsénio Ramos
|15 de abril
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 13
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|- align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|2 - 0
|Estância Baixo
|Arsénio Ramos
|22 de abril
|14:00
|-align=center
|Sanjoanense
|0 - 2
|bgcolor=#D0E7FF|Sal Rei
|Arsénio Ramos
|22 de abril
|16:00
|-align=center
|gcolor=#D0E7FF|Sporting Boavista
|4 - 1
|Juventude
|Arsénio Ramos
|23 de abril
|14:00
|-align=center
|África Show
|1 - 4
|bgcolor=#D0E7FF|Onze Estrelas
|Arsénio Ramos
|23 de abril
|16:00
|-
!colspan="12" style="with: 100%;" align=center | Rodada 14
|-
!width="200"|Casa
!width="90"|Gols
!width="200"|Visitador
!width="100"|Estádio
!width="100"|Data
!width="90"|Hora
|- align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Sanjoanense
|3 - 2
|Sporting Boavista
|Arsénio Ramos
|29 de abril
|14:00
|-align=center
|bgcolor=#D0E7FF|Académica Operária
|2 - 0
|Sal Rei
|Arsénio Ramos
|29 de abril
|16:00
|-align=center
|África Show
|bgcolor=#D0E7FF|3 - 3
|Estância Baixo
|Arsénio Ramos
|30 de abril
|14:00
|-align=center
|Onze Estrelas
|0 - 1
|bgcolor=#D0E7FF|Juventude
|Arsénio Ramos
|30 de abril
|16:00
|}
</center>

Evolução dos posições

EstadísticasMelhor vitória:: Estância Baixo 0 - 7 Onze Estrelas (1 de abril)Melhor vitória na casa:'''
Sal Rei 4 - 0 Académica Operária (21 de janeiro)
Sal Rei 4 - 0 Estância Baixo (19 de março)

Notas

Referěncias

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional da Boa Vista de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular da Boa Vista
Boa Vista
Boa Vista